Als Regensburger Religionsgespräch werden folgende in Regensburg abgehaltene Religionsgespräche zwischen Katholiken und Protestanten bezeichnet:

 Regensburger Religionsgespräch (1541) (am Reichstag) zur Rechtfertigungslehre
 Regensburger Religionsgespräch (1546) zur Rechtfertigungslehre (Ablenkungsmanöver des Kaisers)
 Regensburger Religionsgespräch (1601) zur Auslegung der Bibel.